Chaetodon obliquus é uma espécie de peixe da família Chaetodontidae.

É endémica do Brasil.

Referências
  Roberts, C. 1996.  Chaetodon obliquus.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 4 de Agosto de 2007.

Peixes do Brasil
Chaetodon
Peixes descritos em 1980